Pod imieniem Władysława V (węg. V. László) znanych jest dwóch władców Węgier:
 Wacław III z dynastii Przemyślidów – król Węgier 1301-1305 (gdzie przybrał imię Władysława, stąd niekiedy zwany Władysławem V), król Czech i Polski 1305-1306
 Władysław Pogrobowiec z dynastii Habsburgów – arcyksiążę Austrii 1440-1457, król Węgier 1440-1457 (jako Władysław V), król Czech 1453-1457
Miano "króla Polski Władysława V" przybrał również nieuznawany przez żaden rząd samozwaniec Geoffrey Potocki de Montalk (1903-1997).